Sankt Gallus oder St. Gallus steht für:

 Gallus (Heiliger) (um 550–620/650), irischer Mönch und Missionar
 Gallustag, 16. Oktober

Siehe auch:
 Galluskirche, Kirchen
 St. Gallen (Begriffsklärung)